La Taça Brasil 2017 è stata la 44ª edizione del torneo. La competizione si è giocata dal 12 al 18 marzo 2017.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Taça Brasil de Futsal
Calcio a 5 nel 2017